Glencoe ist die Bezeichnung mehrerer Orte 

im Vereinigten Königreich:
 Glencoe (Schottland)

in Australien:
 Glencoe (South Australia)

in Kanada:
 Glencoe (Ontario)

in Neuseeland:
 Glencoe (Neuseeland)

in Südafrika:
 Glencoe (Südafrika)

in Trinidad und Tobago:
 Glencoe (Trinidad und Tobago)

in den Vereinigten Staaten:
 Glencoe (Alabama)
 Glencoe (Arkansas)
 Glencoe (Florida)
 Glencoe (Georgia)
 Glencoe (Idaho)
 Glencoe (Illinois)
 Glencoe (Kalifornien)
 Glencoe (Kentucky)
 Glencoe (Louisiana)
 Glencoe (Maryland)
 Glencoe (Michigan)
 Glencoe (Minnesota)
 Glencoe (Missouri)
 Glencoe (New Mexico)
 Glencoe (North Carolina)
 Glencoe (Ohio)
 Glencoe (Oklahoma)
 Glencoe (Oregon)
 Glencoe (Pennsylvania)
 Glencoe (Wisconsin), im Buffalo County
 Glencoe (Town, Buffalo County), Town(ship) im Buffalo County, Wisconsin

Sonstiges:
 Glencoe (Band), britische Folkrock-Band der 1970er Jahre

Siehe auch 
 Glen Coe, ein Tal in Schottland
 Glencoe Township